Victoria Adelheid (Viktoria Adelheid Helena Louise Maria Frederike), prinsessa av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, född 31 december 1885 i Grünholz, Schleswig, död 3 oktober 1970 i Grein-an-der-Donau, Österrike, var den sista hertiginnan av Sachsen-Coburg-Gotha.

Biografi 
Hon var dotter till hertig Fredrik Ferdinand av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg och Caroline Mathilda av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, en syster till kejsarinnan Auguste Viktoria av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

Gift 1905 med hertig Karl Edvard av Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)

Coburg hörde till de tyska städer som intogs av den amerikanska armén under andra världskrigets sista dagar. Staden försvarades av SS-officerare, men Victoria Adelheid satte punkt för blodspillan genom att bli den som kapitulerade, genom att hissa vit flagg över den kungliga borgen.

Barn
Barn:
 Johann Leopold av Sachsen-Coburg-Gotha (1906-1972)
 Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha (1908-1972), gift med Gustav Adolf av Sverige. Victoria Adelheid var alltså mormor till Carl XVI Gustaf, Sveriges kung.
 Hubertus av Sachsen-Coburg-Gotha (1909-1943)
 Caroline Mathilde av Sachsen-Coburg-Gotha (1912-1983) 
 Fredrik Josias av Sachsen-Coburg-Gotha (1918-1997)

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar 

Huset Glücksburg
Huset Augustenburg
Födda 1885
Avlidna 1970
Kvinnor
Tyska hertiginnor